Jean d’Orléans ist der Name folgender Personen:

* Jean d’Orléans, comte d’Angoulême (1399–1467), Graf von Angoulême, siehe Jean de Valois, comte d’Angoulême
 Jean d’Orléans, comte de Dunois (1402–1468), Graf von Dunois, Großkämmerer von Frankreich, siehe  Jean de Dunois
 Jean d’Orléans, duc de Guise (1874–1940), Herzog von Guise
 Jean d’Orléans (1965) (* 1965), Mitglied des Hauses Orléans
 Jean d’Orléans-Longueville (1492–1533), Erzbischof von Toulouse, Bischof von Orléans, Kardinal
 Jean Louis d’Orléans-Longueville († 1694), Pair von Frankreich, Herzog von Longueville und Estouteville, Graf von Saint-Pol und Tancarville, Gouverneur der Normandie
 Jean Philippe François d’Orléans (1702–1748), Abt von Hautvillers und Groß-Prior der französischen Malteser-Ritter